Onchulus är ett släkte av rundmaskar. Onchulus ingår i familjen Prismatolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Onchulus